Marshall Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marshall Township (Arkansas)
 Marshall Township (Illinois)
 Marshall Township (Indiana)
 Marshall Township (Louisa County, Iowa)
 Marshall Township (Marshall County, Iowa)
 Marshall Township (Pocahontas County, Iowa)
 Marshall Township (Taylor County, Iowa)
 Marshall Township (Michigan)
 Marshall Township (Minnesota)
 Marshall Township (Platte County, Missouri)
 Marshall Township (Saline County, Missouri)
 Marshall Township (Nebraska)
 Marshall Township (North Dakota)
 Marshall Township (Ohio)
 Marshall Township (Garfield County, Oklahoma)
 Marshall Township (Kiowa County, Oklahoma)
 Marshall Township (Logan County, Oklahoma)
 Marshall Township (Pennsylvania)